Miliband ist der Familienname folgender Personen:

 David Miliband (* 1965), britischer Politiker
 Ed Miliband (* 1969), britischer Politiker
 Ralph Miliband (1924–1994), belgischer Politologe, London School of Economics, Vater von David und Ed Miliband
 Sofja Dawidowna Miliband (1922–2017), sowjetisch-russische Orientalistin und Bibliografin, Cousine von Ralph Miliband